Le terme Zostérops des Mascareignes' se réfère à un complexe d'espèces d'oiseaux de la famille des Zosteropidae qui a depuis été divisé en deux : d'une part Zosterops borbonicus, espèce de l'île de La Réunion ; d'autre part Zosterops mauritianus, espèce de l'île Maurice.

Notes et références

Lien externe 

 

Nom d'oiseau ambigu